

Села:
 Наумівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Наумівка — Сумська область, Краснопільський район
 Наумівка — Чернігівська область, Бобровицький район
 Наумівка — Чернігівська область, Корюківський район

Село:
 Наумівка — , Велізький район

Залізниця:
 Наумівка — залізнична станція Південно-Східної залізниці